West Side Story (musical), musical original de Broadway de 1957.
 West Side Story (pel·lícula de 1961), pel·lícula de 1961 dirigida per Jerome Robbins i Robert Wise. La pel·lícula ha estat doblada al català.
 West Side Story (pel·lícula de 2021), pel·lícula de 2021 dirigida per Steven Spielberg.

Pàgines de desambiguació